W Rumunii
 Olteanca – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Glăvile
 Olteanca – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Lădești
 Olteanca – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Pădina
 Olteanca – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Segarcea-Vale